Klaus Schmidt peut désigner :
 Klaus Schmidt (1943-), un mathématicien et  professeur autrichien ;
 Klaus Schmidt (1953-2014), un archéologue allemand.